Hammeran ist der Familienname von

 Conrad Adam Andreas Hammeran (1840–1912), Gelehrter, Verleger und Autor, Sohn des Johann Andreas Hammeran
 Johann Andreas Hammeran (1808–1880), Redakteur des Frankfurter Journals und der Didaskalia. Blätter für Geist, Gemüth und Publicität
 Johann Friedrich Hammeran (1805–1867), Schlossermeister und Politiker, Mitglied der ständigen Bürgerrepräsentation und des Gesetzgebenden Körpers der Freien Stadt Frankfurt
 Andreas Peter Wilhelm Hammeran, Architekt aus Frankfurt am Main